Okręty US Navy o nazwie USS "Relief":
 Pierwszy  "Relief" (1836) był okrętem zaopatrzeniowym, który został zwodowany w 1836. Służył okresowo do 1877 i został sprzedany w 1883.
 Drugi "Relief" (1896) był okrętem szpitalnym, który brał udział w rejsie Wielkiej Białej Floty. Wszedł do służby w 1909. Jego nazwę zmieniono na "Repose", by zwolnić ją dla jego następny (AH-1). Sprzedany w 1919.
 Trzeci "Relief" (YP-2) został zakupiony w 1917 i był używany jako jednostka zaopatrzeniowa punktów obserwacyjnych w stanie Maine. Sprzedany w 1921.
 Czwarty "Relief" (ID-2170) był holownikiem ratowniczym, który był służbie w latach 1918-1919.
 Piąty "Relief" (1904) był małą jednostką zbudowaną w 1904 dla United States Lighthouse Service i nabyty przez Marynarkę w 1918. Zwrócony poprzedniemu właścicielowi w 1919.
 Szósty  "Relief" (AH-1) zaprojektowany od samego początku jako okręt szpitalny wszedł do służby w 1920. Służył w czasie II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1946. 

Relief